Benisanó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benisanó (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benisanó (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar